José Vivanco Sánchez, detto Pepe Sánchez – trovatore spagnolo, considerato il precursore del bolero
Juan Ignacio Sánchez (n. 1977) – cestista argentino
Pepe Sánchez – fumetto
 Pepe Sánchez – regista colombiano